Purcell puede referirse a:

 Poblaciones:
 Purcell (Misuri).
 Purcell (Oklahoma).

 Personas (apellido):
 Edward Mills Purcell, físico estadounidense.
 Henry Purcell, compositor británico del barroco.
 Daniel Purcell, compositor británico, hermano del anterior.
 Mel Purcell, tenista estadounidense.
 Nicholas Purcell, actor estadounidense.
 Óscar Guillermo Garretón Purcell, economista chileno.
 Sergio Purcell, ingeniero chileno.
 Steve Purcell, dibujante estadounidense.
 Tadhg Purcell, futbolista irlandés.
 William Frederick Purcell, aracnólogo sudafricano.